Капито́нов (Капитонова) — русская фамилия, происходящая от имени Капитон.

Известные носители 
 Капитонов, Александр Юрьевич (род. 1975) — российский футболист. 
 Капитонов, Василий Ефимович (1917—1993) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Капитонов, Виктор Арсеньевич (1933—2005) — советский велогонщик.
 Капитонов, Евгений Владимирович (род. 1991) — российский футболист. 
 
 Капитонов, Игорь Михайлович (род. 1940) — советский и российский физик.
 Капитонов, Михаил Михайлович (1926—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Капитонов, Николай Михайлович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Капитонов, Павел Михайлович (род. 1976) — российский и таджикистанский борец вольного стиля.

